Okręty US Navy o nazwie USS „Margaret”
 Pierwszy „Margaret” (ID-2510) był statkiem transportowym z okresu I wojny światowej. Przemianowany później na USS „Chatham” (ID-2510).
 Drugi „Margaret” (SP-527) był jachtem nabytym przez US Navy w czasie I wojny światowej. Używany jako uzbrojony okręt patrolowy.
 Trzeci „Margaret” (SP-328) był trawlerem zakupionym przez US Navy w czasie I wojny światowej. Używany jako okręt patrolowy.
 Czwarty „Margaret” (SP-524) był jachtem przerobionym na okręt patrolowy w czasie I wojny światowej.
 Piąty „Margaret” (SP-531) był szkunerem używanym przez US Navy w czasie I wojny światowej.
 Szósty „Margaret O” (SP-614) był motorówką wypożyczoną przez US Navy w czasie I wojny światowej.

Margaret